Naja – genere di serpenti appartenente alla famiglia Elapidae
 Naja – termine popolare indicante il servizio militare di leva in Italia 
 Naja – film del 1997 diretto da Angelo Longoni
 Naja – album di autori vari del 1998
 NAJA – sigla per Nīrū-ye entezâmī-ye Jomhūrī-ye Eslâmī-ye Īrân, una delle tre branche delle forze armate iraniane.
 Federal'naja služba bezopasnosti – Servizi federali per la sicurezza della Russia
 Robert Del Naja – artista e musicista inglese